Эмиратские башни (, ) — комплекс из двух небоскребов на  Шоссе Шейха Зайеда в городе Дубай (ОАЭ).

Комплекс состоит из 54-этажной Эмиратской офисной башни (354,6 метров) и 56-этажной Джумейра Эмирейтс Тауэрс (309 метров).

Небоскрёбы Дубая
Башни-близнецы